Chergui puede referirse a:
 Chergui, la mayor de las Islas Kerkennah en la costa norte de Túnez.
 Chergui,  viento cálido y seco en Marruecos procedente del Sáhara.